

Algemeen 
 Amerikaans-parlementaire debatvorm, een debatvorm in debatwedstrijden
 AP Indy (1989), een volbloed racepaard
 Associate Professor, een rang aan Amerikaanse universiteiten, zie Professor
 Anna Paulowna (plaats), in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 Autopista, Spaans voor snelweg
 Zie ook Lijst van Spaanse autosnelwegen
 Handelsschulden (Engels: accounts payable), een boekhoudkundig begrip

Media 
 Associated Press, een internationaal persbureau
 De Arbeiderspers, een Nederlandse uitgeverij
 Allied Press, een mediabedrijf in Nieuw-Zeeland
 Alternative Press, een Amerikaans muziektijdschrift
 AP Films (Century 21 Productions), een Britse onafhankelijke filmproducent
 European Physical Journal AP, een wetenschappelijk tijdschrift in de natuurkunde
 Animal Planet, een televisiekanaal

Wetenschap en techniek
 Wi-Fi Access Point, een draadloos toegangspunt voor wifi-netwerken.
 Armour Piercing-granaat, pantserdoorborende granaat
 PSPACE,  gelijk aan complexiteitsklasse AP van beslissingsproblemen
 Amsterdams Peil, een voorloper van het Normaal Amsterdams Peil
 Braakcentrum, een hersenstructuur (Area postrema)
 Actiepotentiaal, een elektrische ontlading in een lichaamscel
 Acetonperoxide, een springstof

Organisaties 
 A&P, een supermarktketen
 Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
 Autoriteit Persoonsgegevens

Personen 
 AP (rapper) (Yohann Duport), een Franse rapper
 Arnold Ap (1945-1984), een West-Papoeaans vrijheidsstrijder
 Ap Dijksterhuis (1968), een Nederlandse organisatieadviseur en hoogleraar
 Ap Sok (1917-2004), een Nederlands graficus en illustrator

Zie ook 
 APP (doorverwijspagina)
 AB (doorverwijspagina)